Comiskey ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Comiskey (* 1958), amerikanischer Autor
 Brendan Comiskey (* 1935), römisch-katholischer Bischof der Bistum Ferns
 Charles Comiskey (* 1859; † 1931), amerikanischer Baseballspieler, -manager und -Teambesitzer